Krančići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Kaštelir-Labinci, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 80 stanovnika te 28 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 73 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji